O Campeonato Colombiano de Futebol de 1991, oficialmente "Copa Mustang" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 44º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). No Apertura se jogava em três grupos de cinco em turno e returno, finalizando com triangulares de acordo com a posição da primeira fase do Apertura (quinto com quinto, segundo com segundo) único em turno e returno, assim como no Finalización. Os oito melhores pontuados em coeficientes de acordo com suas posições na tabela de ambos torneios (e não pela pontuação) são classificados para um Octogonal de dois grupos, onde os dois melhores de cada grupo vão a um quadrangular final. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1992. O terceiro colocado iria para a Copa Conmebol de 1992.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1991